Съперничеството между Джокович и Надал е считано за едно от най-великите съперничества в историята на тениса и е на първо място по изиграни срещи – 57. Надал – 28 победи, докато Джокович има 29.

Между 2006 – 2010 г. това съперничество е в сянката на Съперничеството Федерер – Надал. След финала на Откритото първенство на САЩ през 2010 г. обаче започва да става популярно. Това е единственото съперничество, което се е играло и на четирите турнира от Големия шлем като двамата са играли помежду си и на рекордните 21 мастърса.

Някой от техните мачове са считани за класика и са сред най-великите мачове на всички времена. Това са финалът на Откритото първенство на Австралия през 2012, полуфиналът от Откритото първенство на Франция през 2013 и финалът на Откритото първенство на САЩ, също през 2013 г.

Анализ 
Джокович и Надал са играли 57 пъти до момента, като резултатът е 29 – 28 в полза на Джокович.

Джокович е играчът с най-много победи срещу Надал. Надал е играчът с най-много победи срещу Джокович. Джокович е единственият играч, който е побеждавал Надал в три финала на клей.

Те са втората двойка след сестрите Уилямс, които са се изправяли един срещу друг на финал във всичките турнири от Големия шлем.

Резултати според турнирите 
 Всички мачове: Джокович 29 – 28
 Всички финали: Джокович 15 – 13
 Голям шлем: Надал 10 – 6
 Голям шлем финали: 3 – 3
 Мастърс 1000: Джокович 13 – 9
 Мастърс 1000 финали: Джокович 7 – 5
 Олимпийски игри: Надал 1 – 0

Резултати на всяка настилка 
 Клей: Надал 13 – 4
 Твърди кортове: Джокович 14 – 7
 Открит: Джокович 11 – 5
 Закрит: Джокович 3 – 2
 Трева:: Надал 2 – 1

Джокович – Надал (19 – 22)

Вижте също 
 Новак Джокович
 Рафаел Надал

Източници

Външни препратки 
 Novak & Rafa: The Rivalry

Тенис